Mount Macklin kan avse:

 Mount Macklin, Antarktis
 Mount Macklin, Sydgeorgien